Friedrich Herring ist der Name folgender Personen:

 Friedrich Arnold Herring (1812–1908), deutschstämmiger Textilfabrikant, Evangelist sowie Dissident
 Friedrich Wilhelm Franz Herring (1830–1893), königlich preußischer Generalleutnant